SDO est un sigle, qui peut signifier :
 San Diego Opera, l'opéra de San Diego ;
 , une planète mineure du disque des objets épars, dans le Système solaire ;
 Service Data Objects, un standard créé par IBM, BEA et Xcalia puis développé par Oracle, Siebel et SAP pour faciliter l'adoption des architectures orientées SOA ;
 Solar Dynamics Observatory, un observatoire solaire développé par la NASA lancé le  ;
 Standards Developing Organization, un organisme chargé de la rédaction de standards (ISO, W3C, IEEE).